Сезон 2020/21 стал для «Бостон Брюинз» 97-м в Национальной хоккейной лиге. В межсезонье команду покинул её капитан Здено Хара, на чьё место был назначен Патрис Бержерон.

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса, «Бостон», а также «Баффало Сейбрз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Девилз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз» были определены в Восточный дивизион где каждая команда провела по 56 матчей регулярного чемпионата только с соперниками по дивизиону.

Первоначально для «Брюинз» регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая 2021 года, однако из-за вспышек в клубах COVID-19, часть матчей были перенесены на более поздний срок, последний из которых состоялся 11 мая. В итоге «Бостон» завершил чемпионат на 3-м месте в своём дивизионе и обеспечил себе участие в плей-офф.

В первом раунде «Брюинз» в пяти матчах обыграли «Вашингтон», но в следующем уступили «Айлендерс» со счётом 2-4.

Турнирное положение

Расписание и результаты матчей

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Текущий состав

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Пришли

Ушли

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Бостон Брюинз» 

Б
Сезоны «Бостон Брюинз‎»
2020 год в хоккее
2021 год в хоккее